Andrea Ferrari puede referirse a:

Andrea Ferrari, escritora y periodista argentina.
Andrea Carlo Ferrari, cardenal italiano.
Andrea Ferrari, escritor italiano.